Soul (englisch für Seele) steht für
 Soul, eine Hauptströmung der afroamerikanischen Musik
 Soul (Film), computeranimierter Abenteuer-Trickfilm der Pixar Animation Studios von Pete Docter (2020)

Soul ist der Familienname folgender Personen:
 David Soul (eigentlich David Richard Solberg; * 1943), US-amerikanischer Schauspieler und Sänger
 Jimmy Soul (1942–1988), US-amerikanischer Popsänger
 Julia Nickson-Soul (* 1958), singapurische Schauspielerin
 Netth Soul (* 1972), ivorischer Musiker
sowie
 Lunatic Soul (Mariusz Duda; * 1975), polnischer Musiker und Komponist im Bereich Progressive Rock und Art Rock

Siehe auch:
 Sŏul, Hauptstadt der Republik Korea
 Soul Asylum, US-amerikanische Band
 Soul-Jazz, Stilrichtung des Jazz
 Souls bzw. The Souls (Begriffsklärung) und Soul Kitchen (Begriffsklärung)
 Soule